Be My Baby (canção de The Ronettes)
 Be My Baby (canção de Vanessa Paradis)

Ver também
 

Desambiguações de música